Malawisch voetbalelftal (mannen)
 Malawisch voetbalelftal (vrouwen)